Ploeger ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Ploeger (1926–2018), deutscher Psychotherapeut
 Angelika Ploeger (* 1952), deutsche Ernährungswissenschaftlerin
 Friedrich Wilhelm Ploeger (* 1949), deutscher General a. D.
 Heiko Ploeger (1898–1944), deutscher Gewerkschafter und Antifaschist und NS-Opfer 
 Roland Ploeger (1928–2004), deutscher Komponist, Organist und Hochschullehrer

Ploeger steht für:

 Ploeger Machines, niederländischer Landmaschinen-Hersteller

Siehe auch:

 Plöger